Гран-при Сингапура 2010 года (официально SingTel Singapore Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 26 сентября 2010 года на трассе Марина Бей, Сингапур. Это была пятнадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация 

* Нико Хюлькенберг наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач перед гонкой.

** Хайме Альгерсуари стартовал с пит-лейн.

*** Адриан Сутиль наказан 20-секундным штрафом за срез поворота.

**** Нико Хюлькенберг наказан 20-секундным штрафом за срез поворота.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сингапура